Seifried ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Seifried (* 1940), deutsche Malerin
 Dieter Seifried (* 1948), deutscher Diplomingenieur und Volkswirt
 Gerhard Seifried (* 1961), österreichischer Politiker (SPÖ), Bürgermeister von Wolfsberg/Ktn.
 Gustav Seifried, deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Zwickau
 Josef Seifried (1892–1962), deutscher Politiker (SPD), MdPR, bayerischer Staatsminister
 Karl Seifried (1914–2010), deutscher Unternehmer
 Katharina Seifried (1904–1991), deutsche Politikerin (KPD)
 Oskar Seifried (1896–1947), deutscher Veterinärmediziner
 Ricarda Seifried (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Tina-Nadine Seifried (* 1972), deutsche Turnsportlerin (Mehrkampf)
 Wilhelm Seifried (1855–1927), württembergischer Landwirt, Schultheiß und Landtagsabgeordneter 

Siehe auch:
 Seyfried